Henri de Lorraine (1601 - 1666), comte d'Harcourt ;
 Henry d'Harcourt (1654 - 1718), duc d'Harcourt.